Cajazeira ou Spondias mombin
 Cajueiro ou Anacardium occidentale

Desambiguações de vegetais